Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Ouessant, d'après les trois batailles navales qui eurent lieu au large de l'île d'Ouessant entre 1778 et 1794 :

 Ouessant, un sous-marin de la classe 1 500 tonnes.
 Ouessant, un sous-marin de la classe Agosta.

Nom de bateau de la Marine française